Slutspelet  i Svenska cupen 2012/2013 inledes den 3 april och avslutades med finalen den 26 maj 2013. I gruppspelet tävlade 32 lag om de åtta slutspelsplatserna.

Kvalificerade lag

Slutspelsträd

Kvartsfinal

Matcher

Semifinal

Matcher

Final

Referenser

Svenska cupen i fotboll 2012/2013